BGC steht für:
 Bank of the Gold Coast, früherer Name der Zentralbank von Ghana, siehe Bank of Ghana
 British Gas Corporation, britisches Unternehmen zur Erdgasförderung, siehe BG Group
 Bragança (Portugal), Flughafen in Portugal (IATA-Code)
 Browsergame Conference, Entwicklerkonferenz für Massively-Multiplayer-Browsergames
 Bubblegum Crisis, Anime-Serie

bgc steht für:
 Haryanvi (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache in Haryana

BGC